Перепечина — женская форма фамилии Перепечин.

 Известные носительницы 
 Перепечина, Наталья Анатольевна (род. 1990) — российская футболистка.
 Перепечина, Ольга Валентиновна (род. 1967) — депутат Сената Парламента Республики Казахстан.